Sikka kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sikka (ort), Gujarat, Jāmnagar,

Indonesien 

 Kabupaten Sikka, kabupaten, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Sikka, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar